Clarissa steht für:
 ein weiblicher Vorname, siehe Klara
 (302) Clarissa, Asteroid
 Clarissa (Roman), Briefroman von Samuel Richardson
 Clarissa (Stefan Zweig), Roman von Stefan Zweig
 Clarissa (Minnesota), Stadt im Todd County (Minnesota), Minnesota

 Clarissa (Fernsehserie), Comedy-Serie
 Clarissa (Film), deutscher Liebesfilm von Gerhard Lamprecht

Siehe auch:
 Clarisse
 Klarissen